Amerikai Egyesült Államok
 Lafayette (Alabama)
 Lafayette (Georgia)
 Lafayette (Indiana)
 Lafayette (Kalifornia)
 Lafayette (Louisana)
 Lafayette (Oregon)
 Lafayette (Tennessee)

Lásd még 
Lafayette megye

Hasonló
 La Fayette